Кім Карнс (, 20 липня 1945, Лос-Анджелес, США) — американська співачка.

Дискографія

Альбоми 
 Rest on Me (1971)
 Kim Carnes (1975)
 Sailin' (1976)
 St. Vincent's Court (1979)
 Romance Dance (1980)
 Mistaken Identity (1981)
 Voyeur (1982)
 Café Racers (1983)
 Barking at Airplanes (1985)
 Light House (1986)
 View from the House (1988)
 Checkin' Out the Ghosts (1991)
 Chasin' Wild Trains (2004)

Посилання 
 Офіційний сайт

Примітки 

Співачки XXI століття
Виконавці англійською мовою